Картер Девід Ештон (,  1 квітня 1991, Вінніпег) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу КХЛ «Лада».

Син Брента Ештона.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2006 року в ЗХЛ.

2009 року був обраний на драфті НХЛ під 29-м загальним номером командою «Тампа-Бей Лайтнінг».

Захищав кольори професійних команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Торпедо» (Нижній Новгород). Наразі ж грає за клуб КХЛ «Лада».

Наразі провів 54 матчі в НХЛ.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Лади»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Тампа-Бей Лайтнінг»
Уродженці Вінніпега